Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1998 wurde am 22. und 23. August 1998 im Népstadion der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.

Europameisterin wurde die britische Olympiadritte von 1996 und Vizeweltmeisterin von 1997 Denise Lewis. Sie gewann vor der polnischen EM-Dritten von 1994 Urszula Włodarczyk. Die belarussische Olympiazweite von 1996 Natallja Sasanowitsch errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit ihrer Siegpunktzahl von 6559 P blieb die britische Europameisterin Denise Lewis 158 P unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihr 448 P, zum Weltrekord 732 P.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 22. August: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 23. August: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

22./23. August 1998

Weblinks 
 Budapest European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 17. Januar 2023
 Women Heptathlon European Championships 1998 Budapest, todor66.com, abgerufen am 17. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 18th European Athletics Championships Budapest HUN 18–23 AUG 1998 Népstadion, Women Heptathlon, S. 645, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 17. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVII European Championship, Budapest 1998, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 17. Januar 2023
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 17. Januar 2023

Videolink 
 Women's Heptathlon European Champs Budapest 1998, youtube.com (englisch), abgerufen am 17. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1998